Персо́на ( — «маска, личина; личность») — человеческая особа, личность, а также:
 Персона — согласно К. Г. Юнгу, социальная роль, которую индивид играет в соответствии с требованиями со стороны окружающих; публичное лицо человека.
 «Персона» — тип российских разведывательных спутников.

Произведения 
 «Персона» — фильм Ингмара Бергмана (1966).
 «Persona» — линейка медиапродукции от японской компании Atlus.

См. также 
 Персона нон грата — дипломатический термин.
 
 Персонна